Filth (polski tytuł: Brud) – brytyjski film fabularny z 2013 roku
 Filth − debiutancki album muzyczny zespołu Swans, wydany w 1983 roku
 Filth − album muzyczny Venetian Snares, wydany w 2009 roku
 Filth − singiel zespołu Dir En Grey, wydany w 2011 roku